Smålandsderby är namnet på matcher där två klubbar på hög nivå ifrån Småland möts. Traditionellt sett är det mest kända och historiskt mest förekommande derbyt det mellan Kalmar FF och Östers IF

Statistik
Smålandsderbyna i Allsvenskan för herrar:
 Kalmar FF - Östers IF, 24 matcher (1976-2013)
 Jönköping Södra IF - Kalmar FF, 10 matcher (1949-2017)
 Östers IF - Jönköping Södra IF, 2 matcher (1969)
 Kalmar FF - IFK Värnamo, 2 matcher (2022-)

Allsvenska säsonger 
1. Kalmar FF  35 säsonger 1949/1950 -
2. Östers IF 33 1968 - 2013 
3. Jönköping Södra IF 12 säsonger 1945 - 2017
4. IFK Värnamo 1 säsong 2022 -

Lag i Småland 
Följande tretton Småländska lag spelar 2022 i en av de tre högsta divisionerna i Sverige:

Publiksiffror

Genom tiderna
Topp 10 publiksiffror genom tiderna:

Maratontabell allsvenska Smålandsderbyn
Tabellen är omräknad enligt 3p-systemet.

Fotnoter 

Östers IF
Fotboll i Sverige
Kalmar FF
IFK Värnamo
Jönköpings Södra IF
Rivaliteter i fotboll i Sverige